Оливье Лакомб (; 2 июля 1904, Льеж, Бельгия —2 июля 2001, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — французский философ и индолог.

Родился 2 июля 1904 года в городе Льеж, Бельгия. В 1928 году получил учёную степень агреже по философии в Лилльском университете. В 1939 году там же защитил докторскую диссертацию. В период с 1947 по 1959 год занимал должность заведующего кафедрой истории философии и сравнительной философии. В 1959 году перешёл работать в Парижский университет, где до 1974 года занимал должность профессора сравнительной философии (после разделения университета в 1970 году, занимал ту же должность в Университете Париж IV Сорбонна). С 1974 года — почётный профессор в отставке. В 1977 году был избран членом Академии моральных и политических наук.

Библиография 
 Le Râmâyana : Conté selon la tradition orale (Poche) de Serge Demetrian, préface d’Olivier Lacombe, Albin Michel, 2005 ISBN 978-2226149145
 La Bhagavad Gîtâ de Olivier Lacombe et Anne-Marie Esnoul, Collection : Sagesses, Editeur: Seuil, 1997. ISBN 978-2020045469
 Jacques Maritain, la générosité de l’intelligence de Olivier Lacombe, Collection : Croire et savoir, Editeur: Tequi, 1991. ISBN 2740300301
 Expérience du soi : Etude de mystique comparée de Olivier Lacombe et Gardet, Desclée de Brouwer, 1986. ISBN 978-2220022963
 Indianité de Olivier Lacombe, Collection : Le Monde indien, Belles Lettres, 1979 ISBN 978-2251353241
 L’ontologie du Vedânta : Essai sur l’acosmisme de l’advaita (Questions disputées) de G. Dandoy, Louis-Marcel Gauthier, Jacques Maritain, et Olivier Lacombe, Desclée de Brouwer, 1932. ASIN B000WVIHMU
 Existence de l’homme (Courrier des îles) d’Olivier Lacombe, Impr. Desclée De Brouwer, 1951, ASIN B0017ZNGB2
 René Grousset, Les Philosophies indiennes. Les Systèmes. T. 1. T. 2., Avant-propos d’Olivier Lacombe, 1931, ASIN B00182I3GW
 P. François-Régis du Loscouët, … La Trouée, le Père Charles : Missionnaire capucin, apôtre des Bhils et des Bhilalas de l’Inde centrale. Note du P. Guido. Préface d’Olivier Lacombe, 1947. ASIN B00183MIEO
 Gandhi. Autobiographie : Ou Mes expériences de vérité, traduit d’après l'édition anglaise par Georges Belmont. Présentation et notes de Pierre Meile, 2e édition revue par Olivier Lacombe, P.U.F.,1964, ASIN B001D3UFF8
 Descartes de Yazan, Olivier Lacombe, Çeviren Mehmet Karasan, 1943, ASIN B0017ZR2XK
 Gandhi ou la Force de l'âme par Olivier Lacombe, Plon, impr. Aubin, 1964, ASIN B0014URA2Q
 Gandhi, Tous les hommes sont frères vie et pensées du Mahatma Gandhi d’après ses oeuvres, textes choisis par Krishna Kripalani, traduits en français par Guy Vogelweith. Préface d’Olivier Lacombe. Introduction de Sarvepalli Radhakrishnan de Mohandas Karamchand Gandhi, Krishna Kripalani, Olivier Lacombe, et Sarvepalli Radhakrishnan, Gallimard, 1969 ASIN B001D40BT2
 Notice sur la vie et les travaux de Georges Davy : Lue dans la séance du 17 octobre 1978 de Olivier Lacombe, Institut de France, Académie des sciences morales et politiques, (1978) ASIN B0000E9IUL
 L’Inde classique : Manuel des études indiennes par Louis Renou, Jean Filliozat,… Tome II, avec le concours de Paul Demiéville, Olivier Lacombe, Pierre Meile. ASIN B0017ZURXC
 La Doctrine morale et métaphysique de Ramanuja, traduction accompagnée du texte sanskrit et notes par Olivier Lacombe, 1938 ASIN B00178A5WM
 L’Absolu selon le Védânta : Les notions de Brahman et d’Atman dans les systèmes de Çankara et Râmânoudja de Olivier Lacombe ,1937, ASIN B0017ZP1GU, réed. P. Geuthner (1966) ASIN B0014UYDXU
 Chemins de l’Inde et philosophie chrétienne de Olivier Lacombe, 1956, ASIN B0017ZNGEO
 Pierre Johanns, La Pensée religieuse de l’Inde. Préface d’Olivier Lacombe. Traduction de Louis-Marcel Gauthier, de Pierre Johanns, Louis-Marcel Gauthier, et Olivier Lacombe, 1952, ASIN B00180DW60
 Sagesse : Louis Gardet. M. Labourdette. Jacques Maritain. J. H. Nicolas. Th. Philippe. Charles Journet…, de Olivier Lacombe, Courrier des îles, Desclée De Brouwer, 1951, ASIN B0017ZSN42
 École pratique des hautes études. Section des Sciences religieuses. Annuaire 1950—1951 : Note sur Plotin et la pensée indienne, par Olivier Lacombe. Marcel Mauss, 1872—1950, par Maurice Leenhardt. Rapport sur l’exercice 1949—1950… Programme des conférences pour l’exercice 1950—1951 de Olivier Lacombe, École pratique des hautes études, Paris, 1950, ASIN B001D4UTUI

Индологи Франции
Философы Франции XX века
Историки Франции
Выпускники Лилльского университета
Преподаватели Парижского университета
Члены Академии моральных и политических наук